iproute2 — это набор утилит для управления параметрами сетевых устройств в ядре Linux. Эти утилиты были разработаны в качестве унифицированного интерфейса к ядру Linux, которое непосредственно управляет сетевым трафиком.

Основные сведения 

iproute2 заменил полный набор классических сетевых утилит UNIX, которые ранее использовались для настройки сетевых интерфейсов, таблиц маршрутизации и управления arp‐таблицами: ifconfig, route, arp, netstat и других, предназначенных для создания IP‐туннелей. iproute2 предлагает унифицированный синтаксис для управления самыми разными аспектами сетевых интерфейсов. Этот синтаксис во многом проще и логичнее, чем синтаксис наследованных *nix утилит, и подобен синтаксису операционной системы Cisco IOS.

Набор утилит включает в себя три основные программы:

 ip — утилита для просмотра параметров и конфигурирования сетевых интерфейсов, сетевых адресов, таблиц маршрутизации, правил маршрутизации, arp‐таблиц, IP‐туннелей, адресов multicast рассылки, маршрутизацией multicast пакетов.

 tc — утилита для просмотра и конфигурирования параметров управления трафиком (tc — аббревиатура от traffic control). Позволяет управлять классификацией трафика, дисциплинами управления очередями для различных классов трафика либо целиком для сетевого интерфейса (корневые дисциплины), что, в свою очередь, позволяет реализовать QoS в нужном для системы объёме:
 разделение разных типов трафика по классам (не только по битам ToS в IP‐пакете, но и по другим данным из заголовка IP‐пакета)
 назначение разных дисциплин обработки очередей трафика с разным приоритетом, механизмами прохождения очереди, ограничениями по скорости и т. п.

 ss — утилита для просмотра текущих соединений и открытых портов. Аналог традиционной утилиты netstat.

Автором iproute2 является Алексей Кузнецов (Alexey Kuznetsov). Он разработал этот пакет, когда занимался расширением сетевых возможностей ядра Linux.

Утилита ip 

ip — утилита командной строки из пакета iproute2 для систем Linux. Она позволяет выполнять настройку сетевой подсистемы и является заменой таких утилит как: ifconfig, route, arp. В следующей таблице показаны предлагаемые замены.

Для выполнения какой-либо операции после основной команды ip, указывается «объект» и команда (возможно с аргументами), которая должна быть выполнена для этого объекта.

В качестве «объектов» можно указывать следующие значения: link, addr (адреса сетевых интерфейсов), route (маршруты), rule (правила), neigh, ntable, tunnel (тоннели), maddr, mroute, monitor, xfrm. Вместо полного имени объекта можно указывать только первые буквы, если это не вызывает неоднозначность.

Можно указать команду help, для вывода подсказки. Если не указывать объект, но указать команду help, то выводится справка о программе. Если указать объект без команды, то выполняется команда show — распечатывается список объектов указанного типа.

Примечания

См. также 
 ip (утилита Unix)
 route

Ссылки 
 Текущий официальный сайт
 Продолжение по мотивам статьи для системных администраторов старой закалки, которая поможет перейти на iproute2 с legacy-утилит
 Тяжелое расставание с Net-Tools, Хабрахабр, Микаел temujin Григорян

Linux
Маршрутизация
Утилиты конфигурирования Unix
Утилиты Unix